Garm si può riferire a:

 anglicizzazione del nome di Garmr, animale della mitologia norrena.
Kristoffer Rygg, il cantante dei gruppi metal Ulver e Borknagar.
Garm, l'omonima città del Tagikistan
Garm, antagonista finale nel videogioco Gauntlet Dark Legacy